Дискографія турецького співака Таркана складається з восьми студійних альбомів, однієї збірки, п'ятдесяти трьох відеокліпів та тринадцяти синглів.

Альбоми

Сингли

Музичні відео

Кавер-пісні

Саундтреки

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співака  

Таркан